Герцог Сотомайор () — испанский аристократический титул, созданный 25 апреля 1703 года королем Филиппом V для Фернандо Яньеса де Сотомайора Лимы и Брито, 2-го маркиза Тенорио и де лос Аркос, 2-го графа Кресьенте, 8-го виконта де Вильянуэва Сервейра и сеньора Сотомайора.

Название титула происходит от названия города Сотомайор (провинция Понтеведра, автономное сообщество Галисия).

1-й герцог де Сотомайор был сыном Хосе Фернандеса де Лимы и Васконселоса, 1-го маркиза Тенорио, и Франсиски Луизы де Сотомайор и Нороньи 4-й виконтессы де Кресьенте (ум. 1669), наследницы дома Сотомайор.

Поместье и замок Сотомайор находились во владении герцогов до конца 18 века, когда они вынуждены были уступить их Бенито Корреа Сотомайору, маркизу де Мосу, который выиграл судебный процесс, начатый его отцом Педро Антонио Корреа Сотомайором, 14 мая 1773 года.

Герцоги де Сотомайор

Генеалогическое древо

Источники 
 Duques de Sotomayor

Герцоги Испании
Гранды Испании

es:Ducado de Sotomayor